Томків — українське прізвище

 Томків Анатолій Миколайович (1954) — український письменник і журналіст.
 Томків Василь Юрійович (1923) — український публіцист, історик, громадський діяч.

Українські прізвища
Прізвища на -ів